Der Eid des Stephan Huller steht für:

 Der Eid des Stephan Huller (Roman),  Roman (1912) von Felix Hollaender
 Der Eid des Stephan Huller (1912), deutscher Stummfilm von und mit Viggo Larsen
 Der Eid des Stephan Huller (1919), deutscher Stummfilm von Reinhard Bruck

Siehe auch:
 Varieté (Film), deutscher Stummfilm von Ewald André Dupont nach der Romanvorlage
 Drei vom Varieté, deutscher Spielfilm von Kurt Neumann nach der Romanvorlage